A General collection of the best and most interesting voyages and travels in all parts of the world oder kurz General Collection of Voyages and Travels ist eine 1808–1814 in siebzehn Bänden erschienene Sammlung von Reiseberichten, die von dem schottischen Antiquar, Kartographen, Autor, Numismatiker und Historiker John Pinkerton (1758–1826) herausgegeben wurde. Die Reihe erschien in London bei Longman, Hurst, Rees, and Orme. Das monumentale Gesamtwerk umfasst sechs Bände zu Europa, fünf zu Asien, drei zu Amerika und zwei zu Afrika mit der folgenden Untergliederung: Bd. 1–6: Europa, Bd. 7–10: Asien, Bd. 11: Asiatische Inseln, Bd. 12–13: Nordamerika, Bd. 14: Südamerika, Bd. 15–16: Afrika, Bd. 17: Supplement (mit einem Generalindex).
I – II – III – IV – V – VI – VII – VIII – IX – X – XI – XII – XIII – XIV – XV – XVI – Supplement

Übersicht

Europa 
Band I

 The Voyages of Sir Hugh Willoughby and others to the Northern Parts of Russia and Siberia
 First Voyage of the Dutch to the North of Europe
 Second Voyage of the same
 Third Voyage of the same
 Dissertation of John Isaac Pontanus, concerning the North East Passage
 Regnard's Journey to Lapland, &c.
 Journey of Maupertuis to the Polar Circle
 Onthier’s Journal of a Voyage to the North
 Travels of M. Arwid Ehrenmalm into Western Nordland, &c.
 Account of Danish Lapland, by Leems
 Allison’s Voyage from Archangel
 A new Account of Samoiedia and the Samoiedes
 Journal of Seven Seamen left at Spitsbergen
 Phipps’s Journal of a Voyage to the North Pole
 Le Roy’s Narrative of Four Russian Sailors, cast upon the Island of East Spitsbergen
 Backstrom’s Voyage to Spitsbergen
 Von Troil’s Letters on Iceland
 Kergueland’s Voyage to the North
 Earl of Cumberland’s Voyage to the Azores
 Raleigh’s Report of an Engagement near the Azores
 Voyage to Tercera, by De Chaste

Band II

 Voyage to England and Scotland, by Gonzales
 Shaw’s Tour to the West of England
 Sketch of a Tour into Derbyshire, by William Bray, F. A. S.
 Oryctography of Derbyshire, by Ferber
 Travels through several parts of England, by C. P. Moritz
 Skrine’s Tour through Wales
 Malkin’s Tour through Wales
 Hassel’s Tour to the Isle of Wight
 Heath’s Account of the Islands of Scilly
 Robertson’s Tour through the Isle of Man

Band III

 A Tour in Scotland, by Thomas Pennant, Esq.
 Pennant’s Second Tour in Scotland
 Account of the Drosacks, from Garnet’s Tour
 Martin’s Description of the Western Islands
 Martin’s Voyage to St. Kilda
 An Account of Hirta and Rona, by Sir George Mackenzie, of Tarbat
 Brand’s Description of the Orkneys, and Shetland
 An Abstract of Young’s Tour in Ireland
 Hamilton’s Letters on the Northern Coast of Ireland

Band IV

 Lister’s Journey to Paris, 1698
 Young’s Travels in France
 Saussure’s Attempts to reach the Summit of Mont Blanc
 Ramond’s Journey to the Summit of Mont Perdu

Band V

 Spallanzani’s Travels in Italy
 Dolomieu’s Account of the Earthquakes in Calabria in 1783
 Bourgoanne's Travels in Spain
 Coxe’s Travels in Switzerland

Band VI

 Riesbeck’s Travels through Germany
 Coxe’s Travels in Denmark
 Coxe’s Travels in Norway
 Fortia’s Travels in Sweden
 Coxe’s Travels in Russia

Asien 
Band VII

 Travels of Rabbi Benjamin
 Rubruquis
 Marco Polo
 Two Mahometans
 Nieuhoff’s Travels in China
 Bell’s Travels in Asia
 Hamel’s Travels in Korea
 A Description of Tibet
 The Travels of Goez from Lahor to China
 Travels through Tibet, by several Missionaries
 Caron’s Account of Japan
 Diary on the Coast of Japan, 1673
 Kaempfer’s History of Japan

Band VIII

 Journal of Sir Thomas Roe, Ambassador to the Great Mogul
 Bernier’s Voyage to the East Indies
 Extract from Taverniers Voyages, concerning the Diamond Mines
 Hamilton’s Account of the East Indies
 Low’s Discovery of the Banians
 Buchanan’s Journey through Mysore, Canara, and Malabar

Band IX

 Extracts from the Travels of Pietro Delle Valle in Persia
 Abstracts of Chardin’s Travels in Persia
 Description of Persia, from Harris’s Collection, republished by Dr. Campbell
 Francklin’s Tour in the South of Persia
 Extracts from Forster’s Travels, concerning the Northern Parts of Persia
 Accounts of Independent Tartary
 Jenkinson’s Travels to Bucharia
 Balbi’s Voyage to Pegu
 Fitch’s Voyage to Pegu, &c.
 Symes’s Embassy to Ava
 Turpin’s History of Siam
 Baron’s Description of Tonqueen
 Richards’s History of Tonquin
 Bovis’s History of Cochin China

Band X

 Niebuhr’s Travels in Arabia
 Blount’s Voyage to the Levant
 Dandini’s Voyage to Mount Libanus
 Maundrell’s Journey from Aleppo to Jerusalem
 Journey from Cairo to Mount Sinai
 Dr. Pococke’s Travels in the East

Asiatische Inseln 
Band XI

 Dampier’s Account of the Philippines
 Observations on the Philippine Islands and the Isle of France, from the French of M. de Guignes
 Beeckman’s Voyage to Borneo
 Account of Java and Batavia, from the Voyages of Stavorinus
 Celebes, Amboyna, &c. ditto
 Pigafetta’s Voyage round the World
 Extracts from the Treatise on Navigation of Antonio Pigafetta
 Australasia, Introductory Observations from the Work of the President de Brosses
 Pelsaert’s Voyage to Australasia
 Tasman’s Voyage for the Discovery of Southern Countries
 Dampier’s Account of New Holland
 Abstract of Captain Cook’s First Voyage
  Second Voyage
  Last Voyage
 Voyage for the Discovery of Southern Lands, from the French of M. Péron

Nordamerika 
Band XII

 Colon’s Discovery of the West Indies
 Discoveries made by the English in America from the Reign of Henry VII. to the Close of that of Queen Elizabeth
 Frobisher’s First Voyage in search of the North West Passage to China, made in 1576
 Frobisher’s Zweite Voyage made for the Discovery of the North West Passage, made in 1577, with a Description of the Country and People
 Frobisher’s Third Voyage for the Discovery of the North West Passage, made in 1578
 Discovery of, and Voyages to, Virginia
 Cartier’s Discovery of the Island of New France

Band XIII

 Smith’s History of Virginia, New England, and the Summer Isles
 Lahontan’s Travels in Canada
 Memoirs of North America
 Kalm’s Travels in North America
 Burnaby’s Travels through the Middle Settlements in North America, in 1759 and 1760

Südamerika 
Band XIV

 Betagh's Account of Peru
 Ovalle's Historical Relation of Chili
 Condamine's Travels in South America
 Bouguer's Voyage to Peru
 Ulloa's Voyage to South America
 Nieuhoff's Voyages and Travels Into Brazil

Afrika 
Band XV

 A Voyage to Abyssinia, by Father Jerome Lobo
 Poncet’s Journey to Abyssinia
 Browne’s Journey to Dar-Fur
 Pococke’s Travels in Egypt
 Addison’s Account of West Barbary
 Windhuss’s Journey to Mequinez
 Shaws’s Travels in Barbary
 Lempriere’s Tour to Morocco
 Abd Allatif's Relation respecting Egypt

Band XVI

 Thunberg’s Account of the Cape of Good Hope
 Voyage to Congo, by Angelo and Carli
 Merolla’s Voyage to Congo
 The strange Adventures of Andrew Battel, of Leigh, in Essex, sent by the Portuguese *Prisoner to Angola
 Bosman’s Description of the Coast of Guinea
 Proyart’s History of Loango, Kakongo, and other Kingdoms in Africa
 Adamson’s Voyage to Senegal, the Island of Goree, and the River Gambia
 Santos' History of Eastern Ethiopia
 Rochon’s Voyage to Madagascar
 Glas’s History of the Canary Islands
 Park’s Travels in Africa

Supplement 
Band XVII

 Retrospect of the Origin, Progress of Discovery, by Sea and Land, in ancient, modern and *most recent times
 Critical Catalogue of Books of Voyages and Travels
 General Index

Siehe auch 
 Works issued by the Hakluyt Society

Einzelnachweise

Literatur 
 Pinkerton, John (Hrsg.): A General Collection of the Best and Most Interesting Voyages and Travels in All Parts of the World; Many of Which are now Translated into English. London, Longman, Hurst, Rees, and Orme [etc.] 1808–1814.

Weblinks 
 Digitalisate im Internet Archive

Reiseliteratur